КГМИ — аббревиатуры бывших или актуальных названий некоторых учебных заведений - медицинских и металлургических институтов.

 КГМИ - бывший Киргизский горно-металлургический институт, ныне Институт горного дела и горных технологий им. У.А.Асаналиева, бывший Коммунарский горно-металлургический институт.
 КГМИ — бывшие Киргизский, Карагандинский, Казанский, Кировский, Кемеровский, Крымский государственные медицинские институты.